La coronación de la Virgen o Coronación de la Virgen puede aludir a:
 Coronación de la Virgen, un motivo de la iconografía cristiana.
 Coronación de la Virgen, cuadro de Velázquez.
 La coronación de la Virgen (El Greco, 1589, Real Monasterio de Santa María de Guadalupe).
 La coronación de la Virgen (El Greco, 1591, Museo del Prado).
 La coronación de la Virgen (El Greco, 1603, Capilla Mayor del Hospital de la Caridad de Illescas).